27-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 29 января 1974 года на арене «Чикаго Стадиум», домашней для клуба «Чикаго Блэк Хокс». В третий раз «Чикаго Стадиум» принимал «звёздный» матч, завершившийся победой «Запада» – 6:4. Гарри Унгер из «Сент-Луис Блюз», забивший победный гол в меньшинстве и добавивший к нему результативную передачу, получил приз лучшего игрока матча.

Нападающий «Монреаль Канадиенс» и «Востока» Фрэнк Маховлич принял участие в своём 15-м матче всех звёзд подряд, установив, тем самым, новый рекорд. 27-й матч всех звёзд НХЛ стал первым матчем, в котором было забито двузначное количество голов.

Составы команд 

Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
Легенда:   (З) = Запад, (В) = Восток, (б) = гол в большинстве, (м) = гол в меньшинстве''

Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 27-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1973/74
Драфт НХЛ 1974

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1974 год в хоккее
Спортивные соревнования в Чикаго